Andrzej Zięba (1929–1986) – polski matematyk
 Andrzej Zięba (1946–2020) – polski prawnik
 Andrzej Zięba (ur. 1958) – polski historyk